Дмитрівська селищна громада — громада у Чернігівській області
 Дмитрівська сільська громада:
 Дмитрівська сільська громада — громада у Кіровоградській області
 Дмитрівська сільська громада — громада у Київській області